Emily Rose (atriz) — atriz americana
 O Exorcismo de Emily Rose — filme estadunidense de terror de 2005

Desambiguação